El Litoral puede referirse a:

Regiones geográficas
Región del Litoral (Argentina)

Medios de comunicación
Diario El Litoral (Corrientes)
Diario El Litoral (Santa Fe)